Red Dust (1932), een film met Clark Gable
Red Dust (2004), een film met Hilary Swank
Red Dust (strip), het eerste deel van de stripreeks Comanche door Hermann